Lupte au fost prezent la Jocurile Olimpice din prima ediție din 1896 de la Atena, cu excepția a Jocurilor din 1900 de la Paris. Probele feminine sunt incluse din Olimpiada din 2004 de la Atena.

Clasament pe medalii 
Legendă
 România
 Republica Moldova

Sportivii cei mai medaliați
Stil liber

Stil grecoroman

Referințe
  Lupte greco-romane la Comitetul Internațional Olimpic
  Lupte libere la Comitetul Internațional Olimpic
  Lupte la Jocurile Olimpice  pe Sports Reference